L'edizione 1996-97 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Luc Nilis (), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1996-97.
 AZ Alkmaar retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1996-1997

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato olandese di calcio